Sven Agge (1925-2004), biathlète suédois.

 Agge, village de Shashamané dans la région d'Oromia, en Éthiopie ;
 Agge, village d'Ekeremor dans l'État de Bayelsa, au Nigeria.

Voir aussi
 AGGE, code OACI de l' de , Îles Salomon
 AgGe, alliage d'argent et de germanium

Homonymie de toponyme